Карен Пакен (; ) — канадская регбистка, игрок женской сборной Канады по регби-7, бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Биография

Личная жизнь 
Родители — Рене Пакен и Сюзанн Мальте, есть старший брат Стивен. Муж — Жюльен Кане. В детстве мечтала стать лыжницей, поскольку её кумиром был Жан-Люк Брассар. Хобби — чтение, походы, прогулки с собакой по кличке Дарвин, решение головоломок и игра на скрипке. Занималась сплавлением на каноэ по льду. По образованию — квалифицированный инженер-химик, работала в компании Cascades.

Спортивная карьера 
Карен выросла в Квебеке и окончила школу Ле-Сентьер. Занималась волейболом, с 14 лет стала играть в регби. Была капитаном команды Квебека в женском чемпионате Канады. Окончила университет Лаваль в 2011 году по специальности «химическая инженерия». В 2012 году дебютировала матчем за сборную Канады по регби-7 на фестивале NACRA в Оттаве. В 2013 году в составе женской сборной стала серебряным призёром чемпионата мира в Москве, в 2014 году в составе сборной по регби-15 стала серебряным призёром чемпионата мира во Франции.

В мировой серии сезона 2013/2014 Карен занесла 11 попыток, что стало третьим в истории случаем, когда эти попытки занесла представительница североамериканской сборной. В сезоне 2014/2015 Пакен попала в символическую сборную Мировой серии, в 2015 году выиграла турнир по регби-7 Панамериканских игр в Торонто и стала лучшей канадской регбисткой в регби-7 по итогам года. В сезоне 2015/2016 Мировой серии занесла 14 попыток (2-й результат в истории Канады), а всего с 53 попытками заняла 9-е место в рейтинге бомбардиров. В 2016 году попала в сборную Канады на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и набрала 15 очков благодаря трём попыткам, что принесло канадкам бронзовые награды.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Регбистки Канады
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки женской сборной Канады по регби
Игроки женской сборной Канады по регби-7